ОСРВ СМ ЭВМ — операционная система разделения времени или реального времени для СМ ЭВМ. Являлась переведённой ОС RSX-11 для PDP-11. Исходно многозадачная операционная система (в оригинале ), которую предполагалось использовать во многопользовательском режиме со многими терминалами.

Литература 
 Г. А. Егоров, В. Л. Кароль, И. С. Мостов и др. «Операционная система ОСРВ СМ ЭВМ: Справочное издание» — М.: Финансы и статистика, 1987

Ссылки 
 описание 

Операционные системы СССР и России
Операционные системы реального времени